Умаїта́ (прот, ) — назва кількох географічних об'єктів в Бразилії та Парагваї.

Умаїта — місто в департаменті Ньємбуку, де колись існувала найсильніша парагвайська фортеця часів Війни Потрійного Альянсу.

Умаїта — місто (муніципалітит) в штаті Амазонас;
 Умаїта — місто (муніципалітит) в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул;
 Умаїта — район (bairro) міста Ріо-де-Жанейро;
 Умаїта — район (bairro) міста Порту-Алегрі;
 Умаїта (Rio Humaitá) — річка в штаті Акрі.